Resultats de la lliga de Primera categoria del Campionat de Catalunya de futbol 1911-1912.

Sistema de competició 
Igual que la temporada anterior, aquest any es jugaren en paral·lel quatre campionats, corresponents a tants altres bàndols. Per al de primers, del qual tracta aquest article, s'inscrigueren 6 equips: Club Deportiu Espanyol, Foot-ball Club Espanya, Foot-ball Club Barcelona, Universitary Sport Club, Foot-ball Club Numància, Català Sport Club, segons els noms de l'època. L'Espanyol —coronat feia poc amb el títol de Reial— conquerí el seu tercer campionat. Hi hagué un partit de desempat pel segon lloc que s'adjudicà l'Espanya en derrotar el Barcelona.

Classificació

Resultats 

Notes
 Jornada 1: el partit Espanya-Universitary es jugà al camp de l'Universitary i el partit Numància-Espanyol al camp de l'Espanyol.
 Jornada 2: el matx Espanya-Espanyol (3-4) fou anul·lat per la Federació i posteriorment l'Espanyol cedí els punts.
 Jornada 7: el partit Numància-Català es suspengué al descans per pluja.
 Jornada 10: el Barcelona cedí els punts. Victòries de l'Espanya i el Català però sense dades del resultat exacte.
 Desempat: victòria de l'Espanya però sense dades del resultat exacte.

Golejadors 

Nota
 No hi ha dades de 33 gols marcats per l'Espanyol.
 No hi ha dades de 26 gols marcats per l'Espanya.
 No hi ha dades dels gols marcats per l'Universitary al Numància.
 No hi ha dades dels gols marcats pel Numància i pel Català.

Referències

Bibliografia 
 Hemeroteca La Vanguardia
 Hemeroteca El Mundo Deportivo 

Temporades del Campionat de Catalunya de futbol
Competicions esportives del 1911 a Catalunya
Competicions esportives del 1912 a Catalunya